Dit is een lijst van planetoïden 90101-90200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90101) - || 2002 XG21 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90102) - || 2002 XQ21 || 2 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90103) - || 2002 XK25 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90104) - || 2002 XE29 || 5 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90105) - || 2002 XF33 || 6 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90106) - || 2002 XY33 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90107) - || 2002 XJ34 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90108) - || 2002 XB35 || 6 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90109) - || 2002 XR39 || 9 december 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (90110) - || 2002 XH44 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90111) - || 2002 XJ44 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90112) - || 2002 XZ44 || 7 december 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90113) - || 2002 XG52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90114) - || 2002 XU52 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90115) - || 2002 XJ54 || 10 december 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (90116) - || 2002 XY59 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90117) - || 2002 XG60 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90118) - || 2002 XY60 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90119) - || 2002 XV65 || 12 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90120) - || 2002 XG71 || 10 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90121) - || 2002 XO72 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90122) - || 2002 XO73 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90123) - || 2002 XO76 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90124) - || 2002 XJ80 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90125) Chrissquire || 2002 XR80 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90126) - || 2002 XC81 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90127) - || 2002 XE81 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90128) - || 2002 XL81 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90129) - || 2002 XQ81 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90130) - || 2002 XK82 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90131) - || 2002 XB85 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90132) - || 2002 XY85 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90133) - || 2002 XV86 || 11 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90134) - || 2002 XZ95 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90135) - || 2002 XH105 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90136) - || 2002 XO105 || 5 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90137) - || 2002 XK112 || 6 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90138) Diehl || 2002 YD || 25 december 2002 || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| (90139) - || 2002 YA1 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90140) Gómezdonet || 2002 YK2 || 28 december 2002 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines
|-
| (90141) - || 2002 YO3 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90142) - || 2002 YS5 || 27 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90143) - || 2002 YS6 || 28 december 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90144) - || 2002 YX6 || 28 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90145) - || 2002 YA9 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90146) - || 2002 YZ9 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90147) - || 2002 YK14 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90148) - || 2002 YL14 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90149) - || 2002 YX16 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90150) - || 2002 YP17 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90151) - || 2002 YQ20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90152) - || 2002 YV20 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90153) - || 2002 YW23 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90154) - || 2002 YL24 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90155) - || 2002 YW25 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90156) - || 2002 YS29 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90157) - || 2002 YH30 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90158) - || 2002 YL30 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90159) - || 2002 YZ30 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90160) - || 2002 YB33 || 29 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90161) - || 2002 YM34 || 31 december 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (90162) - || 2003 AO3 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90163) - || 2003 AS5 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90164) - || 2003 AD6 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90165) - || 2003 AK6 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90166) - || 2003 AR6 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90167) - || 2003 AK8 || 3 januari 2003 || Nashville || R. Clingan
|-
| (90168) - || 2003 AM11 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90169) - || 2003 AF12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90170) - || 2003 AY12 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90171) - || 2003 AC14 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90172) - || 2003 AM14 || 2 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90173) - || 2003 AF17 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90174) - || 2003 AK19 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90175) - || 2003 AY21 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90176) - || 2003 AK24 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90177) - || 2003 AK25 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90178) - || 2003 AG27 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90179) - || 2003 AE28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90180) - || 2003 AT28 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90181) - || 2003 AS29 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90182) - || 2003 AY29 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90183) - || 2003 AB31 || 4 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90184) - || 2003 AS33 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90185) - || 2003 AC36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90186) - || 2003 AV36 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90187) - || 2003 AF37 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90188) - || 2003 AY38 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90189) - || 2003 AS40 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90190) - || 2003 AB41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90191) - || 2003 AC41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90192) - || 2003 AZ41 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90193) - || 2003 AZ50 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90194) - || 2003 AP54 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90195) - || 2003 AQ54 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90196) - || 2003 AQ55 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90197) - || 2003 AW58 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90198) - || 2003 AK59 || 5 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90199) - || 2003 AY62 || 8 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90200) - || 2003 AO63 || 8 januari 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten